Mazetti ist der Familienname folgender Personen:

 Katarina Mazetti (* 1944), schwedische Radiojournalistin, Kolumnistin und Schriftstellerin
 Lucas Henrique Mazetti (* 2001), brasilianischer Fußballspieler